Challes kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Challes-les-Eaux, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Challes, Sarthe, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Challes-la-Montagne, kommun i departementet Ain,